Робин Тъни () е американска актриса с ирландски корени.

Биография 
Робин Тъни е родена на 19 юни 1972 година в Чикаго, Илинойс. Учи театрално изкуство в академия в Чикаго. На 18-годишна възраст се премества в Лос Анджелис. Тя участва в някои телевиционни сериала включително и в „Law & Order, Dream On и Alles Okay, Corky?“. Пробив прави с филма „Занаятът“ (The Craft). През 1999 участва във филма „Краят на дните“ (End of Days), където партнира на Арнолд Шварценегер. 2004 се появява в пилотните серии на „Д-р Хаус“. 2005 получава международна известност с ролята на адвокатката Вероника Донован в хитовия сериал „Бягство от затвора“.

През 1997 година се омъжва за продуцента Боб Гос, но през 2002 се разделят. Била е сгодена за австрийския режисьор и сценарист Андрю Доминик в пероида 2009-2010 година.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 
 Робин Тъни в официалния сай на „Бягство от затвора“
 www.childrenshealthfund.org Робин Тъни в childrenshealthfund.org
 

Американски актриси
Родени в Чикаго